B.II ist die Bezeichnung zweier deutscher Flugzeugtypen aus dem frühen Ersten Weltkrieg:
 AEG B.II, Aufklärungsflugzeug
 Albatros B.II, Aufklärungs- und späteres Schulflugzeug

BII